Rarezas puede referirse a:

 Plural de rareza como algo poco común.

Asimismo, puede referirse a los siguientes álbumes musicales:
 Rarezas, de Camarón de la Isla, cantaor;
 Rarezas, de Habeas Corpus, banda española de metalcore, publicado en 2009;
 Rarezas, de Héroes del Silencio, banda española, publicado en 1998;
 Rarezas, de Radio Futura, banda española, publicado en 1992;
 Rarezas, de Mägo de Oz, banda española, publicado en 2007;
 Rarezas, de  Pereza, banda española, publicado en 2006;
 Rarezas, de Revólver, banda española, publicado en 8 de julio de 2002;
 Rarezas, de Rosendo, cantante español. 
  Rarezas, de La Oreja de Van Gogh, banda española.
 Rarezas, de Libido, banda peruana.
 Rarezas, de panda ,banda mexicana.